Niemcy:
 Hohe Düne – dzielnica Rostocku
 Hohe – dzielnica gminy Hehlen w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Osoby:
 Christian Hohe – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Hohe Wand
 Höhe